El topónimo Sihal hace referencia a varias localidades marroquíes:

 Sihal (Driuch), en la provincia de Driuch.
 Sihal (Alhucemas), en la provincia de Alhucemas.